Furman ist der Familienname folgender Personen:

 Ashrita Furman (* 1954), US-amerikanischer Rekordhalter im Rekordehalten
 Ben Furman (* 1953), finnischer Psychiater, Psychotherapeut und Mitgründer des Helsinki Kurztherapiezentrums
 Brad Furman, US-amerikanischer Regisseur
 Dean Furman (* 1988), südafrikanischer Fußballspieler
 Dominik Furman (* 1992), polnischer Fußballspieler
 Erna Furman (1926–2002), US-amerikanische Kinderpsychoanalytikerin und -psychologin
 Ezra Furman (* 1986), amerikanischer Musiker und Songwriter
 Greg Furman (* 1989), US-amerikanischer Theater- und Filmschauspieler, Drehbuchautor und Filmschaffender
 Jan Furman, polnischer Skispringer und Skisprungtrainer
 Jason Furman (* 1970), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Konstantin Furman (* 1976), ukrainischer Basketballspieler
 Roy E. Furman (1901–1977), US-amerikanischer Politiker
 Semjon Abramowitsch Furman (1920–1978), sowjetischer Schachspieler, -trainer und -theoretiker

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Furman (Alabama)
 Furman (Illinois)
 Furman (South Carolina)

Sonstiges:
 Furman Bluffs, Felsenkliffs an der Walgreen-Küste des Marie-Byrd-Lands, Antarktika

Siehe auch:

 Fuhrmann
 Furman University